Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1991 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1990/91, 31-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 15 мая на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме. В матче встретились английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Барселона». Сезон 1990/91 стал первым после окончания срока дисквалификации английских клубов в еврокубках после Эйзельской трагедии.

Матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Оба гола за «Юнайтед» забил Марк Хьюз, а гол за «Барсу» забил Рональд Куман. «Красные дьяволы» стали первым английским клубом, выигравшим европейский кубок после дисквалификации 1985 года.

Путь к финалу 
В каждом раунде проводилось по два матча. Указаны итоговые результаты по сумме двух матчей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1990/1991

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1991
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1991 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1991
О
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
События 15 мая
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1991 году
Спорт в Великобритании в 1991 году
Спорт в Испании в 1991 году